Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 5 — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 21 по 25 сентября 2011 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. Победителем стал Эндрю Хиггинсон, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 4:1.

Результаты

Предварительные раунды

Первый раунд

Второй раунд

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 141, 105 Дэвид Гилберт
 138, 128, 112, 107 Нил Робертсон
 137 Лю Сун
 137 Дэйв Харольд
 135, 129 Марк Кинг
 133, 115, 107 Барри Хокинс
 132, 108 Майкл Холт
 132 Майкл Уайт
 128, 112 Мартин Гоулд
 126, 113 Джимми Робертсон
 125 Шон Мёрфи
 125 Энтони Макгилл
 125, 100 Райан Дэй
 117, 105 Грэм Дотт
 117 Эндрю Хиггинсон
 115, 102 Роберт Милкинс
 114 Танават Тирапонгпайбун

 114 Лю Чуан
 113 Робби Уильямс
 113 Джон Саттон
 110, 102 Кен Доэрти
 110 Джейми Бёрнетт
 108 Пол Дэвисон
 106, 100 Том Форд
 106 Мэттью Селт
 105, 105, 103 Джон Хиггинс
 105 Дин Цзюньхуэй
 104 Рори Маклауд
 103 Джадд Трамп
 102 Рики Уолден
 102 Сэм Бэйрд
 101 Барри Пинчес
 101 Алан Макманус
 100 Джерард Грин

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 5-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере